Irracionalidade
Ou ainda:
Função irracional
Número irracional

Veja também
Racional

Desambiguação